Твёрдая форма () — тип поэтической формы.

Краткая характеристика 
Понятие о твёрдой форме сложилось в литературоведении применительно к клишированным песенным формам во французской поэзии и музыке XIII — первой половины XV веков: это баллада, виреле и рондо. В широком смысле к твёрдым формам относят также локальные разновидности виреле XIV—XVI веков: итальянскую баллату, испанскую кантигу, английскую кэрол XV века, испанские песни XVI века вильянсико и кансьон (в одном из значений [песня в итальянском вкусе на испанском языке]), итальянскую песню XVI в. бардзеллетту (см. Фроттола) и некоторые другие.

Развивая теорию твёрдой формы, А. П. Квятковский ввёл дополнительно понятие монострофы — короткого композиционно замкнутого стихотворения; к монострофам он относил, впрочем, не только рондо, триолет или сонет, но и частушку, что вызвало ряд возражений у фольклористов.

М. И. Шапир определил твёрдую форму как «парадигматическую константу, охватывающую произведение в целом», иными словами — совокупность тех или иных характеристик стихотворения (метрических, строфических, рифменных и др.), являющуюся устойчивой (константной) в рамках национальной или интернациональной поэтической традиции и объединяющую обладающие этими характеристиками тексты в единый тип (парадигму) с точки зрения автора и читателя. «Форма, введённая одним поэтом или (чаще) группой их, становится твёрдой (канонической) с того времени, когда она, во-первых, принимается другими поэтами (элемент выживаемости) и, во-вторых, изучается специалистами» (Иван Рукавишников).

От твёрдых форм принято отличать строфы, также обладающие устойчивым набором просодических характеристик, но при этом позволяющие свободное комбинирование и умножение в пределах текста. В то же время устоявшиеся строфы способны автономизироваться и превращаться в твёрдую форму (см. онегинская строфа), и наоборот, устоявшиеся твёрдые формы могут функционировать как строфы в текстах более сложной структуры, в том числе также являющихся твёрдыми формами (см. венок сонетов).

В современной поэзии твёрдые формы употребляются заметно реже, чем в поэзии классического периода, хотя высказывается и мнение о том, что такое положение вещей обедняет поэзию и лишает читателей удобных ориентиров, а потому желательно появление новых твёрдых форм.

Примеры твёрдых форм 

 Баллада
 Баллата
 Венок
 Вилланель
 Виреле
 Газель
 Глосса
 Децима
 Дистих
 Касыда
 Лимерик
 Октава
 Онегинская строфа
 Пантум
 Ритурнель
 Рондель
 Рондо
 Рубаи
 Рюка (жанр)
 Секстина
 Септима
 Сонет
 Танага
 Танка
 Терцины
 Триолет
 Хайку

Примечания

Литература 
 Гаспаров М. Л. Твёрдые формы // Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987, с. 435—436.

Ссылки 
 M. Л. Гаспаров. «Русские стихи 1890-х-1925-го годов в комментариях» (раздел «Твёрдые формы»)